De Loge Witte Lotus is een Antwerpse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Ze werd opgericht in Antwerpen op Witte Lotusdag, 8 mei 2006 en verkreeg haar officiële charter van de Internationale Theosofische Vereniging op 25 augustus 2006.

Stichtende leden zijn Jan Jelle Keppler, Christian Vandekerkhove, Sabine Van Osta, Lieve Opgenhaffen, Jan De Smedt, Guido Hoste en Renilde Mathys.

Huidige voorzitster: Sabine Van Osta.

Activiteiten

Op donderdagavond
 Studie-momenten: Lezing en bespreking van boeken of teksten

Op zondagochtend
 Maandelijkse publieke lezing - in samenwerking met Loge Antwerpen -, elke 3de zondag van de maand

Publicatie
De Loge Witte Lotus geeft een maandblad uit "Het Witte Lotusblad", dat per e-mail wordt verspreid.

Externe links
Loge Witte Lotus

Witte Lotus